Jméno a příjmení Pavel Staněk má více známých nositelů:

 Pavel Staněk (skladatel) (* 1927) – český hudební skladatel a dirigent
 Pavel Staněk (bubeník) (1937–1969) – český bubeník a dirigent
 Pavel Staněk (politik ANO) (* 1967) – český politik hnutí ANO 2011 a podnikatel, radní města Brna a zastupitel městské části Brno-Žabovřesky
 Pavel Staněk (politik ODS) (* 1973) – český politik ODS a právník, v letech 2007 až 2010 náměstek ministra spravedlnosti ČR, v letech 2010 až 2013 poslanec Poslanecké sněmovny ČR